Xinshi Qu kan syfta på följande platser:

Kina 

 Xinshi Qu (härad i Kina, Hebei), 
 Xinshi Qu (härad i Kina, Xinjiang), 

Robotskapade Kinaförgreningar